Gasherbrum („Schöner Berg“, häufig falsch übersetzt als „Leuchtende Wand“) bezeichnet die Berge:
 Hidden Peak, Gasherbrum I (8080 m), elfthöchster Berg der Erde
 Gasherbrum II (8035 m)
 Gasherbrum III (7952 m)
 Gasherbrum IV (7925 m)
 Gasherbrum V (7147 m)
 sowie als Gasherbrum-Gruppe das gesamte Bergmassiv.

Filmtitel:
 Gasherbrum – Der leuchtende Berg, deutscher Dokumentarfilm von Werner Herzog (1985)